

Верлюг — річка в Кіровській області, ліва притока Моломи
 Верлюг — присілок, Опарінський район, Кіровська область